Очіга́ва () — грузинське прізвище. Відомі носії:

 Очігава Зураб Тамазович (1995) — український футболіст.
 Очігава Софія Альбертівна (1987) — російська боксерка.